Livonio puede referirse a: 
El pueblo livonio, grupo étnico del norte de Letonia y la antigua Livonia.
El idioma livonio, lengua bálto-fínica emparentada con el idioma estoniano hablada por los livonios.